Чемерица:

 Чемерица (Veratrum) — род растений.
 Чемерица — озеро в Чашникском районе Витебской области Белоруссии.